Da'an kan syfta på:

Da'an, Baicheng
Da'an, Zigong
Da'an (ort)
Da'an (socken i Kina, Sichuan)
Da'an (köping i Kina, Hebei)